

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2010-2011.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Rivoli e il Valle d'Aosta hanno scontato 1 punto di penalizzazione.

La Virtus Entella ed il Casale sono stati poi ammessi in Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.
Il Derthona è stato poi ripescato in Serie D 2010-2011 a completamento di organico.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
Il play-out tra  e  non si è disputato perché tra le due squadre c'è un divario maggiore di 8 punti a fine della stagione regolare.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2010-2011.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
L'SBC Otrepò ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Renate è stato poi ammesso in Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.
Il Fiorenzuola è stato poi ripescato in Serie D 2010-2011.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2010-2011.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Montecchio è stato poi ripescato in Serie D 2010-2011.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
I Play-out non furono disputati in quanto sia tra Domegliara e Manzanese che tra Città di Concordia e  ci fu un divario maggiore di 8 punti nella classifica finale.

Note 

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2009